Futbolnij klub Sjakhtar Donetsk (, ) er en ukrainsk professionel fodboldklub fra byen Donetsk.

Shakhtar har optrådt i flere europæiske turneringer, og er ofte en deltager i UEFA Champions League. Klubben blev den første klub i uafhængige Ukraine til at vinde UEFA Cup i 2009, der var det sidste år før konkurrencenskiftede navn til UEFA Europa League. FC Shakhtar Donetsk er en af to ukrainske klubber, den anden er Dynamo Kijev, der har vundet en stor UEFA-turnering. Klubben spillede indtil 2014 sine hjemmekampe på Donbass Arena, men på grund af konflikten i det østlige Ukraine blev hjemmekampene i 2014 blevet spillet på Arena Lviv mere end 950 km mod vest og efter 2017 på Metalist Stadion ca. 200 km nord for Donetsk. Shakhtar Donetsk er Ukraines næstmest populære fodboldklub. 

Klubbens historie går tilbage til starten af de sovjetiske fodboldliga konkurrencer og er en af de ældste klubber i Ukraine. Shakhtar blev grundlagt deen 24. maj 1936 og har siden da vundet syv ukrainske mesterskaber og otte pokaltitler. I slutningen af sovjettiden betragtedes Shakhtar som en hård midtklub i den sovjetiske øverste liga og specialist i cup-tuneringer efter at have vundet den sovjetiske tuurnering to år i træk i 1961 og 1962.

Holdet har spillet under følgende navne: Stakhanovets (1936-1946), Shakhtor (Shakhtar) (1946-1992), og FC Shakhtar (1992-).

Klubbens største triumf kom den 20. maj 2009, da man vandt UEFA Cuppen efter finalesejr over tyske Werder Bremen. Derudover har klubben deltaget i Champions League otte gange. Længst kom de i 2010-2011 sæsonen hvor de blev slået ud i kvartfinalen af FC Barcelona.

Sjakhtars største rivaler er hovedstadsklubben Dynamo Kijev, der er landets mest vindende klub.

Titler 

 Ukrainske Liga (13): 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 og 2020

 Ukrainske Pokalturnering (12): 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015–16, 2016–17, 2017–18

 Ukrainske Super Cup (8): 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

 Sovjetisk Pokalturnering (4): 1961, 1962, 1980, 1983

 Sovjetisk Superpokalturnering (1): 1983

 UEFA Cup (1): 2009

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 30. august 2022.

Kendte spillere 
  Serhiy Rebrov
  Anatoliy Tymoschuk
  Andriy Vorobey
  Elano Blumer
  Darijo Srna
  Stipe Pletikosa
  Julius Aghahowa
  Eduardo Da Silve

Europæisk deltagelse 

 Q = Kvalifikation
 Gruppe = Gruppespil
 R = Runde
 1/16 = 1/16 finale
 1/8 = 1/8 finale
 1/4 = 1/4 finale
 1/2 = semifinale

Futsal 
MFK Sjachtar Donetsk
 UEFA Futsal Cup 2005/2006: 4:e plats

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside 
 Sjakhtar Donetsk i Champions league 

Fodboldklubber i Ukraine
 
Etableret i 1936
SCM Holdings